Arctisch Centrum van Rijksuniversiteit Groningen
Arctisch Centrum (Finland) van Universiteit van Lapland
Arctic Research Centre, Universiteit van Aarhus
Arctic Centre, Rhode Island (VS)
Arctisch en Antarctisch Onderzoeksinstituut Sint-Petersburg (Rusland)